«Измаил» — линейный крейсер Российского императорского и советского флота, головной в серии линейных крейсеров этого типа.

История корабля 

Заказан по «Программе спешного усиления Балтийского флота 1912 - 1916 гг.», утверждённой Государственной Думой 6 июня 1912 совместно с законопроектом о военно-морском флоте, предусматривавшем иметь к 1930 году две действующие и одну резервную эскадры в составе БФ.

Заложен 6 декабря 1912 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Старший строитель корабля И. И. Бобров. Начат постройкой 1 апреля 1913 года. Спущен на воду 9 июня 1915 года. Из-за неблагоприятной экономической ситуации постройка крейсера была затруднена, хотя и считалась первостепенной задачей завода. К концу 1916 года для «Измаила» была изготовлена почти вся бортовая броня (внутреннее горизонтальное и отражательное бронирование установили еще на стапеле), кроме того, имелось восемь поступивших из Англии 356-мм орудий, 2/3 турбин и котлов также были готовы.

После Февральской революции постройка линейного крейсера замедлилась на стадии готовности 65 %, а после Октябрьской революции вовсе прекратилась, причём корпус корабля был сдан на долговременное хранение в порт. После окончания Гражданской войны было рассмотрено несколько проектов достройки судна, в том числе — с переоборудованием в авианосец, однако осенью 1930 года было принято решение о разборке корабля из-за отсутствия средств. В 1931-1932 годах «Измаил» был разобран трестом «Металлолом».

Орудия ТМ-1-14, предназначавшиеся для «Измаила», были установлены на железнодорожных транспортёрах. Одно орудие оставалось на Ржевском морском испытательном полигоне. Они принимали участие в Великой Отечественной войне.

Примечания

Литература 

 Виноградов С. Е. «„Измаил“: сверхдредноут Российской империи» — Морская коллекция, 2001
 В. Ю. Усов «Линейные крейсеры типа „Измаил“» — Судостроение, 1986, № 7 По материалам ЦГАВМФ
 Л. А. Кузнецов «Почему не достроили линейные крейсеры типа „Измаил“» — Сборник Гангут № 1
 
 Петров М. А. Подготовка России к мировой войне на море  / С предисловием М. Павловича. — М-Л.: Государственное военное издательство, 1926. — 272 с.  — Штаб РККА. Управление по исследованию и использованию опыта войн. — Тираж 3.000.
 Шацилло К. Ф. Последняя военно-морская программа царского правительства // Отечественная история. 1994. No 2. С. 161–165.

Ссылки 
 Линейный крейсер «ИЗМАИЛ», Россия (проект) 
 История создания и службы русских линкоров. Трудный путь к совершенству 
 Линейный крейсер «Измаил» — фотографии 
 Серия Измаил 

Военные корабли Балтийского флота
Военные корабли и суда Балтийского завода
Линейные крейсера типа «Измаил»